Estepa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estepa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Estepa (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar